Le mot du peut renvoyer à différentes significations.

 En informatique, du est le nom d'une commande UNIX.
Du, noir en breton et gallois,

Chine 
 En astronomie chinoise, le du était une unité d'angle approximativement égale à un degré.
 Du est un nom de famille chinois :
 Du Fu, poète de la dynastie Tang.
 Du Guangting, taoïste de la dynastie Tang
 Du est le nom d'un empereur de la dynastie Song.

Breton 
nom breton du mois de novembre
dans les noms de famille Le Du, Le Dû, Le Duff, Duigou, Duedal, Pendu
dans les toponymes et patronymes Kergidu, Kergiduff
dans le nom Pen Duick

Gallois 
Banc y Ddafad Ddu

Afrique 
 Du est une rivière en Sierra Leone.

Grammaire française 
 Du, article défini en français
 Du, article partitif en français

Sciences 
 dU, symbole de la désoxyuridine.

Sigle 

DU est l'abréviation de :
 Diplôme universitaire
 Document unique
 Denver University, une université américaine
 Les Indépendants (en ) un parti politique du Liechtenstein

Code 
DU est un code qui identifie :
 Hemus Air (Bulgarie), dans le code OACI des compagnies aériennes.

Titre 
 . est le titre d'une revue mensuelle culturelle suisse (multilingue: principalement en allemand et en français), créée en 1941 et publiée par le Tages Anzeiger à Zürich. Du s'affirme être Die Zeitschrift des Kultur.

Entreprise 
 Du est le nom commercial de l’un des deux opérateurs de télécommunication situés aux Émirats arabes unis, Emirates Integrated Company Télécommunications.